West Salem ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Salem (Illinois)
 West Salem (North Carolina)
 West Salem (Ohio)
 West Salem (Oregon)
 West Salem (Wisconsin), im La Crosse County
 West Salem Township (Pennsylvania)